La guerra tra Satan's Choice e Popeye MC fu un conflitto tra bande scoppiato nel Québec tra le due, all'epoca, più grandi bande di motociclisti del Canada.

Storia

Il club di motociclisti Popeye MC, dal nome del personaggio del noto cartone animato Braccio di ferro, venne fondato nel 1964 con sede a Montreal. Il club conobbe una grande crescita nel corso degli anni. Dal 1968 al 1970 combatterono una breve ma intensa lotta per il territorio contro i Devil's Disciples, che portò alla morte di 5 persone e al ferimento di altre 30, al termine della quale vinsero i Popeyes diventando così uno dei club motociclistici più importanti del Canada, dopo i Satan's Choice.
Dopo che i Satans fondarono una loro clubhouse a Montreal e si allearono con i Devils, iniziarono dei tafferugli tra i Popeyes e i Satans. Il conflitto iniziò nel 1974 quando un membro dei Satans sparò contro la clubhouse dei Popeyes, uccidendo un membro dei Popeyes e ferendone altri due. I Satans ottennero il supporto degli irlandesi della West End Gang nella guerra. I Satans subirono pochissime perdite, un solo morto e pochi feriti, dato che i Popeyes optarono per eliminare il più grande alleato dei Satans, ovvero i Devils, tra il 1974 e il 1976 15 membri dei Devils furono uccisi dai Popeyes e altrettanti rimasero feriti, intanto i Satans continuarono la loro lotta a colpi di sparatorie uccidendo nello stesso periodo 4 Popeyes e ferendone a decine. Nel gennaio del 1976, il club dei Devils venne sciolto per le pesanti perdite e la polizia organizzò diversi arresti che portarono all'indebolimento dei club. Il conflitto indebolì tutti i club motociclistici fondati in Canada e ciò portò club stranieri (come gli Hells Angels) a prendere il controllo della nazione. Dopo il conflitto, Yves Apache Trudeau, all'epoca membro dei Popeyes, entrò a far parte degli Hells Angels compiendo per il club 43 omicidi. Alla fine i Popeyes furono assorbiti dagli HAMC e vennero definiti Chapter North Hells Angels, il quale verrà dimezzato nella cosiddetta strage di Lennoxville.

Note

Voci correlate
Grande guerra biker del nord

Conflitti della criminalità organizzata
Criminalità in Canada
Guerra nel 1975